Gonbad-e Kāvūs kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gonbad-e Kāvūs (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 
 Shahrestān-e Gonbad-e Kāvūs, kommun, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar